Fredrikshamn kan syfta på:

 Frederikshavn – en stad på Jylland i Danmark
 Fredrikshamn, Finland – en stad i sydöstra Finland
 Fredrikshamns fästning
 Fredrikshamns skans – en norsk-dansk befästning från 1645 på Hisingen i Göteborg.